Il doppio del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Remi Tezuka che hanno battuto in finale Mervana Jugić-Salkić e Tetjana Lužans'ka 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Tetjana Lužans'ka (finale)
 Shūko Aoyama /  Remi Tezuka (campionesse)

 Lauren Albanese /  Maria-Fernanda Alvarez-Teran (primo turno)
 Amanda Fink /  Elizabeth Lumpkin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2011